Pluskota ist der Familienname folgender Personen:

 Józef Pluskota (* 1964), polnischer Skispringer
 Maurice Pluskota (* 1992), deutscher Basketballspieler
 Natalie Pluskota (* 1989), US-amerikanische Tennisspielerin